Остин Кирк Дженкинс (, ) — американский рестлер, в настоящее время выступающий в All Elite Wrestling (AEW), где он выступает под именем А́дам Ко́ул. Он также известен по выступлениям в WWE и Ring of Honor (ROH) под тем же именем.

Коул начал свою восьмилетнюю карьеру в ROH в 2009 году и стал первым в истории трёхкратным чемпионом мира ROH. Кроме того, он является однократным телевизионным чемпионом мира ROH и победителем турнира ROH Survival of the Fittest 2014 года. Коул также выступал в нескольких независимых промоушенах, включая Chikara, Combat Zone Wrestling (CZW), где он являлся бывшим чемпионом мира CZW в полутяжёлом весе, и Pro Wrestling Guerrilla (PWG), где он становился бывшим чемпионом мира PWG; ему принадлежат рекорды по продолжительности владения обоими титулами. Он также работал в New Japan Pro-Wrestling (NJPW), где состоял членом группировки Bullet Club.

С 2017 по 2021 год Коул был рестлером WWE и выступал на бренде NXT. В это время Коул стал лидером группировки «Неоспоримая Эра», в которую входили Бобби Фиш, Кайл О’Райли, а позже Родерик Стронг, и после сразу отправился в AEW. Коул стал вторым рестлером, который являлся чемпионом «Тройной короны», был первым в истории чемпионом Северной Америки NXT, однократным командным чемпионом NXT, а также является самым длительным чемпионом NXT всех времён.

Карьера в рестлинге

Личная жизнь 
Дженкинс состоит в отношениях с коллегой, рестлером AEW Бритт Бейкер. Они начали встречаться в 2017 году, предварительно познакомившись с помощью приложения Bumble.

Он называет Шона Майклза своим вдохновением, а Стива Остина — рестлером, который привел его в рестлинг. Он увлекается подводным плаванием.

Титулы и достижения 

 CBS Sports
 Вражда года (2019) 
 Матч года (2019) 
 Рестлер года (2019)
 Combat Zone Wrestling
 Чемпион мира CZW в полутяжёлом весе (1 раз)
 Best of the Best X (2011)
 Dreams Fighting Entertainment/World Wrestling League
 DFE Openweight Championship/WWL Heavyweight Championship (1 раз)
 Eastern Wrestling Alliance
 EWA Cruiserweight Championship (1 раз)
 Ground Breaking Wrestling
 Battle of Gettysburg (2009)
 International Wrestling Cartel
 IWC Super Indy Championship (1 раз)
 Super Indy 16 (2017)
 Maryland Championship Wrestling
 MCW Rage Television Championship (2 раза)
 Shane Shamrock Memorial Cup (2012)
 New Horizon Pro Wrestling
 NHPW Art of Fighting Championship (1 раз)
 Premiere Wrestling Xperience
 PWX Heavyweight Championship (1 раз)
 Preston City Wrestling
 PCW Cruiserweight Championship (1 раз)
 Pro Wrestling Guerrilla
 Чемпион мира PWG (1 раз)
 Battle of Los Angeles (2012)
 Pro Wrestling Illustrated
 Вражда года (2019) 
 Рестлер года (2019)
 № 2 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 2020
 Pro Wrestling World-1
 World-1 North American Championship (1 раз)
 Shinya Hashimoto Memorial Cup (2010)
 Real Championship Wrestling
 RCW Cruiserweight Championship (1 раз)
 RCW Tag Team Championship (1 раз) — с Девоном Муром
 Ring of Honor
 Чемпион мира ROH (3 раза)
 Телевизионный чемпион мира ROH (1 раз)
 ROH World Championship Tournament (2013)
 ROH World Tag Team Championship No. 1 Contender Lottery Tournament (2011) — с Кайлом О’Райли
 Survival of the Fittest (2014)
 SoCal Uncensored
 Матч года (2012) с Кайлом О’Райли против Super Smash Bros. (Плеер Уно и Одурманенный) и «Янг Бакс» 21 июля
 Матч года (2016) с «Янг Бакс» (Мэтт Джексон и Ник Джексон) против Мэтта Сайдала, Рикошета и Уилла Оспрея 3 сентября
 Рестлер года (2013)
 WrestleCircus
 Big Top Tag Team Championship (1 раз) — с Бритт Бейкер
 Wrestling Observer Newsletter
 Новичок года (2010)
 Вражда года (2019) 
 WXW C4
 WXW C4 Hybrid Championship (1 раз)
 WWE
 Чемпион NXT (1 раз)
 Североамериканский чемпион NXT (1 раз, первый в истории)
 Командный чемпион NXT (1 раз) — с Родериком Стронгом, Бобби Фишем и Кайлом О’Райли
 Второй чемпион Тройной короны NXT
 Победитель Dusty Rhodes Tag Team Classic (2018) — с Кайлом О’Райли
 Премия по итогам года NXT (7 раз)
 Мужчина года (2019, 2020)
 Рестлер года (2019)
 Матч года (2019) 
 Вражда года (2019, 2020) , 
 Команда года (2020) — с Родериком Стронгом, Бобби Фишем и Кайлом О’Райли
 Bumpy Award (1 раз)
 Соперничество полугодия (2021) — пр. Кайла О’Райли

Примечания

Ссылки

  
 Профиль Адама Коула на сайте Cagematch.net
 Профиль Адама Коула на сайте Wrestlingdata.com
 Профиль Адама Коула на сайте Internet Wrestling Database
 Игровой канал на YouTube

Рестлеры США
Рестлеры, известные под псевдонимами